L'edizione 1933-34 della I. Liga vide la vittoria finale del SK Admira Wien.

Capocannoniere del torneo fu Josef Bican del SK Rapid Wien con 29 reti.

Classifica finale

Verdetto 
 SK Admira Wien Campione d'Austria 1933-34.
 SK Admira Wien, SK Rapid Wien e FK Austria Wien ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1934.
 Floridsdorfer AC ammessa alla Coppa dell'Europa Centrale 1934 per aver vinto la coppa nazionale.
 SV Donau retrocessa.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1933
Calcio nel 1934
Fußball-Bundesliga (Austria)